Reconstitution peut désigner :
 une reconstitution historique ;
 la reconstitution d’une espèce animale ;
 la reconstitution d’un crime dans le cadre d'une enquête de police ;
 la reconstitution, reconstruction d'une œuvre d'art au moins partiellement perdue ;
 La Reconstitution (, Anaparastasi) est un film grec, sorti en 1970.

Voir aussi 
  (2 films)